HSP est un sigle qui désigne :
 Highly Sensitive Person, (en français, personne hypersensible) ;
 haute société protestante, une expression française qui désigne un ensemble de familles fortunées de religion protestante ;
 Heat shock protein (en français, protéine de choc thermique), une classe de protéines chaperonnes ;
 Hrvatska Stranka Prava (en français, Parti croate du Droit), un parti politique croate ;
 hypothèse sociopsychologique ;
 High Stakes Poker, un programme de télévision de poker américain ;
 huile sur panneau, une technique de peinture à l'huile ;
 Hype student party, un type de soirées étudiantes chic se déroulant dans des endroits atypiques à Paris, Londres, New York ou encore Miami ;
 Haumont-Scholasse & Partners, en Belgique ;
 hauteur sous plafond, dans les annonces immobilières ;
 , résultat de BLAST HSP.
Hauteur sous plafond, dans le domaine du BTP